Columella simplex är en snäckart som först beskrevs av Gould 1840.  Columella simplex ingår i släktet Columella och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
simplex